W Rumunii
 Popeni – wieś w okręgu Botoszany, w gminie George Enescu
 Popeni – wieś w okręgu Bacău, w gminie Căiuți
 Popeni – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Mirșid